Акунк () :

 Акунк — село в марзі (області) Арагацотн, Вірменія.
 Акунк — село в марзі Ґегаркунік, Вірменія.
 Акунк — село в марзі Котайк, Вірменія.